Cisano Bergamasco – comune italiano in provincia di Bergamo
Cisano sul Neva – comune italiano in provincia di Savona
Cisano – frazione di Bardolino in provincia di Verona
Cisano – frazione di San Felice del Benaco in provincia di Brescia